Pääkkönen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Jasper Pääkkönen (né en 1980), acteur finlandais
, acteur finlandais de film et de télévision
 (né en 1986), skieur finlandais de cross-country
 (né en 1957), acteur finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois